Geografia
Duna, uma montanha de areia 
Dune Acres, cidade nos EUA

Literatura
 Duna (romance) - livro de ficção científica de Frank Herbert

Cinema
Duna (1984), com Kyle MacLachlan e Sean Young
Duna (2021), com Josh Brolin e Javier Bardem

Música
Dune (álbum de L'Arc~en~Ciel) 

Outros usos
Deep Underground Neutrino Experiment, experimento físico de sigla DUNE
 Fiat Prêmio, modelo de automóvel comercializado em alguns países como Fiat Duna